Anthology — п'ята збірка англійської групи Asia, яка була випущена 9 лютого 1999 року.

Композиції 
 The Hunter - 5:20
 Only Time Will Tell - 4:42
 Arena - 5:14
 Anytime - 4:54
 Don't Cry - 3:20
 Aqua Part One - 2:09
 Who Will Stop The Rain? - 4:35
 The Heat Goes On - 5:04
 Two Sides Of The Moon - 5:21
 Reality - 4:24
 Go - 4:33
 Feels Like Love - 4:49
 Someday - 5:47
 Heat Of The Moment - 3:51
 Military Man - 4:12
 Different Worlds - 5:52

Джерела 
 Anthology  allmusic
 Anthology  last.fm

Альбоми Asia